Фтори́д ио́да — бинарное межгалогенное химическое соединение одного из следующих видов:

 Фторид иода(I) (монофторид иода, IF)
 Фторид иода(III) (трифторид иода, IF3)
 Фторид иода(V) (пентафторид иода, IF5)
 Фторид иода(VII) (гептафторид иода, IF7)